

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Kolonia Piaski – część miasta Ostrowiec Świętokrzyski
 Kolonia Piaski – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec
 Kolonia Piaski – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Zakrzew
 Kolonia Piaski – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Kunów

Części miejscowości w Polsce istniejące tylko w bazie PRNG 
 Kolonia Piaski – część miasta Przedecz
 Kolonia Piaski – kolonia wsi Nowodwór-Piaski w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Lubartów
 Kolonia Piaski– część kolonii Lipniak w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Kolonia Piaski – część wsi Luszowice w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Chrzanów
 Kolonia Piaski – przysiółek wsi Żuków w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Wieniawa
 Kolonia Piaski – kolonia osady Smólsko w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Resko